Municipio de Montana puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

En Bulgaria 
 Municipio de Montana (Bulgaria), un municipio ubicado en la provincia de Montana.

En Estados Unidos 
 Municipio de Montana (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Montana (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.